Eastern Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Eastern Township (Illinois)
 Eastern Township (Minnesota)
 Eastern Township (Nebraska)